Magellanica oder Magallanica (nach Ferdinand Magellan) bezeichnet:
 die Inselgruppe Feuerland
 den hypothetischen „Südkontinent“ Terra Australis